Plasmodium kan syfta på:

Plasmodium (släkte) – ett släkte i protozogruppen coccidier
Plasmodium (cellbiologi) – benämning på ett amöbaliknande, flercelligt stadium hos bland annat slemsvampar.
Plasmodium (cellmassa) – kan hos människan vara en flerkärnig cellmassa som uppkommer genom kärndelning men ingen motsvarande delning av cytoplasman.